Баштан — назва поля, на якому вирощують кавуни, дині, гарбузи.
 Баштан — українська дитяча гра, в якій ведучий («сторож») намагається спіймати когось з гравців, що забрались на «баштан»

Прізвище 

 Баштан Сергій Васильович — бандурист, педагог, композитор, чоловік С. Баштан.
 Баштан Серафима Григорівна — бандуристка, дружина С. Баштана.

Примітки 

Українські прізвища